Bazemore steht für:

 Bazemore (Alabama), ein Ort im Fayette County (Alabama) im US-Bundesstaat Alabama

Bazemore ist der Familienname folgender Personen:
 Kent Bazemore (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler